Municipio de Oshkosh puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oshkosh (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Oshkosh (condado de Yellow Medicine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.